Heart of Gold může být:

 Heart of Gold (píseň) – píseň hudebníka Neila Younga
 Heart of Gold (album) – album zpěvačky Sofie Rotaru
 Heart of Gold Band – americká hudební skupina